Белянское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белянское сельское поселение — в Борисовском районе Белгородской области.
 Белянское сельское поселение — в Шебекинском районе Белгородской области.